Make It Happen (Smokey Robinson & The Miracles), een album uit 1967 van de soulgroep Smokey Robinson & The Miracles uit de Verenigde Staten
 Make It Happen (Mariah Carey), een nummer uit 1991 van de Amerikaanse zangeres Mariah Carey
 Make It Happen (Electronic), een nummer uit 1999 van de Britse band Electronic
 Make It Happen (Nizlopi), een album uit 2008 van de Britse indiegroep Nizlopi
 Make It Happen (film), een Amerikaanse dansfilm uit 2008